Гу́рьевское городско́е поселе́ние:

 Гурьевское городское поселение — упразднённое городское поселение в Гурьевском районе Калининградской области.
 Гурьевское городское поселение — упразднённое городское поселение в Гурьевском районе Кемеровской области.